Die 1. Amateurliga Hessen 1954/55 war die fünfte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde SpVgg Bad Homburg, verzichtete aber auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur II. Division zugunsten von Borussia Fulda, der sich aber dort nicht durchsetzen konnte und somit der Liga auch für die folgende Saison erhalten blieb. Absteigen mussten Rot-Weiß Walldorf, SpVgg Nassau Wiesbaden und Rot-Weiss Frankfurt.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1954/55 bei asc-neuenheim.de

1955
Fußballsaison 1954/55
1955